Stanisław Ossowski (1897-1963) – polski socjolog, psycholog, metodolog nauk społecznych i teoretyk kultury
 Stanisław Ossowski (1912-1987) – kapitan piechoty Wojska Polskiego.